Det finns flera Joakim Larsson, nämligen;

Rocksångaren Joakim Larsson, känd som Joey Tempest i gruppen Europe
Joakim Larsson (handbollsspelare)
Joakim Larsson (politiker), Moderaterna, Stockholm
Joakim Larsson (miljöpartist)
Joakim Larsson (företagsledare) (född 1959), bror till författaren Stieg Larsson och förvaltare av rättigheterna till hans verk